William Beatty ist der Name folgender Personen:

* William Beatty (Mediziner) (1773–1842), irischer Chirurg 
 William Beatty (Politiker) (1787–1851), US-amerikanischer Politiker
 William H. Beatty (William Henry Beatty; 1838–1914), US-amerikanischer Jurist 

 William Louis Beatty (1925–2001), US-amerikanischer Jurist